Zoë Belkin (Toronto, 3 de maio de 1993) é uma atriz e modelo canadense. Seu primeiro trabalho como atriz na televisão foi na série Zoação Teen. Também participou de séries como Degrassi: The Next Generation e filmes como Carrie.

Ligações externas
 

Atrizes do Canadá